pozytyw – w fotografii przeciwieństwo negatywu
 pozytyw – instrument muzyczny